Cathrine Lindahl – giocatrice di curling svedese
 Karl Lindahl – ginnasta svedese
 Hedvig Lindahl – calciatrice svedese
 Margaretha Lindahl – giocatrice di curling svedese
 Marianne Lindahl – ex cestista svedese
 Marita Lindahl – modella finlandese, vincitrice del concorso di bellezza Miss Mondo 1957
 Tomas Lindahl – chimico e ricercatore svedese, premio Nobel per la chimica 2015